

События 
 160 — Консулы: Луций Аниций Галл (плебей) и Марк Корнелий Цетег (патриций); преторы: Луций Аврелий Орест и Секст Юлий Цезарь; курульный эдил: Квинт Фульвий Нобилиор; народный трибун: (Гай) Валлий.
 160—139 — Царь Пергама Аттал II Филадельф (220—139). Сын Аттала I Сотера.
 Ок.160 — Деметрий разбил восставшего сатрапа Мидии Тимарха. От вавилонян он получит прозвище Сотер.

Родились 
 Югурта — царь Нумидии;
 Мнесарх — философ-стоик;
 Дардан — философ-стоик.

Скончались 
 Тимарх — узурпатор в государстве Селевкидов;
 Луций Эмилий Павел Македонский — консул 182 и 168 годов до н. э.

См. также

Примечания